Мокру́ха () — род грибов-базидиомицетов семейства , типовой род семейства.

Описание 
Шляпконожечные пластинчатые грибы. Шляпка покрытая слоем слизи, в сухую погоду подсыхающим, окрашенная в пурпурные, розовые, серовато-винно-коричневые тона, иногда очень слабо, при прикосновении часто чернеющая. Пластинки нисходящие на ножку, изначально белые, бледные или жёлтые, к созреванию спор темнеющие до грязно-серых.

Мякоть белая, нередко с желтоватым или розовато-буроватым оттенком.

Ножка со слизистым кольцом или почти без него, над ним влажноватая, под ним клейко-слизистая, вверху беловатая или розовая, ниже кольца — жёлтая, пурпурная или также беловатая.

Споровый порошок зеленовато- или буровато-чёрный. Споры веретеновидные, неорнаментированные. Цистиды имеются, неокрашенные.

Ареал и экология 
Бореальный род, приуроченный к хвойным лесам Северного полушария. Завезён с хвойными посадками во многие регионы мира.

Образуют микоризу с хвойными деревьями. В 2000 году была предложена гипотеза о возможном паразитировании мокрух на видах маслят, поскольку многие виды не встречаются отдельно от них (например, мокруха розовая известна только вместе с козляком).

Таксономия

Синонимы

Виды

Литература 
 

Роды грибов
Мокруховые